Tubu steht für:
 Tubu, eine Volksgruppe in der Zentralsahara
 Tubu (Yongxiu), eine chinesische Großgemeinde
 Tubu (Bikomi Nilulat), ein Dorf im indonesischen Distrikt Bikomi Nilulat in Westtimor